Дузе — фамилия.

 Дузе, Элеонора (итал. Eleonora Duse; 1858—1924) — итальянская актриса.
 Дузе, Николай (латыш. Nikolajs Dūze; 1891—1951) — военный деятель